Svatá Kateřina ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Svatá Kateřina, Ortsteil von Šebrov-Kateřina, Okres Blansko
 Svatá Kateřina, Ortsteil von Chudenín, Okres Klatovy
 Svatá Kateřina, Ortsteil von Svatý Mikuláš, Okres Kutná Hora
 Svatá Kateřina, Ortsteil von Rozvadov, Okres Tachov
 Svatá Kateřina, Ortsteil von Borová u Poličky, Okres Svitavy
 Svatá Kateřina (Berg), Berg im Riesengebirgsvorland